Метод реплик:

 метод реплик (микробиология) 
 метод реплик (микроскопия)
 метод реплик (статистическая физика)